grondgebied in Oost-Azië
 Korea, de beschaving en geografisch gebied in Oost-Azië
 Koreaans Schiereiland, geografisch gebied in Oost-Azië
 Noord-Korea, het land, officieel bekend als de Democratische Volksrepubliek Korea
 Zuid-Korea, het land, officieel bekend als de Republiek Korea
 Goryeo of Koryo, Middeleeuwse Koninkrijk in het Koreaanse schiereiland
 Koguryo, oud koninkrijk op het Koreaanse schiereiland, dat haar naam veranderd in Koryo in de 5e eeuw

 andere toponomen
 Korea (powiat Otwocki), een dorp in powiat Otwocki in woiwodschap Mazovië
 Korea (gmina Telatyn), een dorp in Lublin (Oost-Polen)
 Korea (gmina Ulhówek), een dorp in Lublin (Oost-Polen)
 Koriya (district) (ook gespeld als Korea), een district van de Indiase staat Chhattisgarh
 Korea (India), plaats in India
 Korea (Ivoorkust), stad in Ivoorkust
 Korea (Pakistan), stad in Pakistan
 Korea (Puerto Rico), stad in Puerto Rico
 Korea (Soedan), stad in Soedan
 Korea (Kentucky), plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
 Korea (Virginia), plaats in de Amerikaanse staat Virginia